Bill Roberts (atleet) (1912-2001), Brits atleet
 Bill Roberts (regisseur) (1913-1997), Amerikaans regisseur 
 Bill Roberts (basketballer) (1925-2016), Amerikaans basketballer